Ма́хов — російське прізвище.

Жінки 
 Махова Катерина Вадимівна — головний редактор товариства «Телерадіокомпанія „Регіон“» (Харків), заслужений журналіст України
 Махова Людмила Борисівна (* 1983) — російський музикант, композитор, скрипачка, співачка, автор текстів пісень, засновниця гурту «Дайте Два».

Чоловіки 
 Махов Білял Валерійович (* 1987) — російський борець вільного стилю, чемпіон Європи, триразовий чемпіон світу, бронзовий олімпійський медаліст.
 Махов Дмитро Петрович (* 1996) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Махов Євген Миколайович (* 1937) — радянський та російський військовий і партійний діяч.
 Махов Єлисей Юрійович (* 1991) — лейтенант, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
 Махов Микола Федорович (1921—1943) — сержант РСЧА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Махов Олександр (1986—2022) — український військовий журналіст, учасник російсько-української війни.
 Махов Олексій Володимирович (* 1980) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Російські прізвища